Jewels, ballet de 1967 chorégraphié par George Balanchine ;
 Jewels, titre original du téléfilm en deux parties  de Roger Young, sorti en 1992 ;
 Jewels, titre original du roman Joyaux écrit par Danielle Steel, paru en 1992 ;
 Jewels, autre nom du jeu vidéo Columns ;
 Jewels, organisation japonaise fondée en 2008 dédiée à la pratique du MMA féminin.